Yzeures sur Creuse este o comună în Franța, în departamentul Indre-et-Loire, în regiunea Centru.

Geografie 
Yzeures sur Creuse se află în imediata apropiere a confluenței râului Creuse cu râul Gartempe.

Istorie

Demografie

Muzee 
 Muzeul Minerva
 Muzeul Mado Robin

Note 

Comune din Indre-et-Loire